Sir Henry Oakes (1754-1822),  baronnet Oakes
 Henry Oakes (1796-1875), joueur de cricket